Prices on My Head: Thug Money on Ya Family, Vol. 1 — мікстейп американського репера Мессі Марва, виданий лейблами Click Clack Records і INgrooves 23 червня 2009 р. під псевдонімом The Boy Boy Young Mess, перший реліз із серії Prices on My Head. Реліз посів 93-тю сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums. На обкладинці зазначені не запрошені гості, а виконавці, голоси котрих використали для семплів.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва